Natta, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae
 Natta, un des sept arrondissements de la commune de Boukoumbé dans le département de l'Atacora au Bénin
 Alessandro Natta, homme politique italien qui fut l'avant dernier secrétaire général du parti communiste italien
 Giulio Natta, chimiste italien
 (29347) Natta, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme italien